IRL steht für:

 das ISO-3166- und olympische Länderkürzel sowie das Kfz-Kennzeichen von Irland
 „In Real Life“, „im wirklichen Leben“; charakterisiert meist den Gegensatz zur online verbrachten Zeit
 Industrial Research Limited, ehemals eines von acht neuseeländischen Crown Research Institutes, unterstützte neue Technologien und Geschäftsideen 
 Industrial Robot Language, eine einheitliche und von Robotertypen und -steuerungen unabhängige Programmiersprache für Industrieroboter
 Indy Racing League, der Veranstalter der amerikanischen Rennsportserie IndyCar Series
 Innovative Retail Laboratory, ein anwendungsnahes Forschungslabor des DFKI, in dem Themenkomplexe rund um intelligente Einkaufsberater getestet werden
 Inter Repeater Links, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Repeatern
 Isamaa ja Res Publica Liit, eine konservative Partei in Estland

Irl ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Irl (1859–1953), deutscher Politiker
 Peter Pius Irl (* 1944), deutscher Autor, Schauspieler und Regisseur

Irl steht für folgende Orte:

 Irl (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Irl (Regensburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Regensburg im Ostenviertel 

IRL